Александр Михайлович Власов:
 Власов, Александр Михайлович (1892—1937) —  эсер, член Всероссийского учредительного собрания (от Курска), член Комуча.
 Власов, Александр Михайлович (род. 1955) — советский фигурист.
 Власов, Александр Михайлович (род. 1969) — российский дзюдоист.